Ріта Гранде була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Емілі Луа.

Луа виграла титул, у фіналі перемігши Людмилу Черванову з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Емілі Луа (переможниця)
  Маріон Бартолі (1-ше коло)
  Катарина Среботнік (1-ше коло)
  Людмила Черванова (фінал)
  Івета Бенешова (1-ше коло)
  Юлія Вакуленко (1-ше коло)
  Любомира Курхайцова (чвертьфінал)
  Марія Елена Камерін (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Semi Final

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Ю Вакуленко
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К Надь
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А-Л Гренефельд
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Е Бірнерова
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Е Калленс
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Л Черванова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= МЕ Камерін
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Р Вінчі
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ю Шруфф
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= Б Швартц
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=
| RD1-team14= К Коукалова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М Бартолі
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=r
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Е Бірнерова
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Л Черванова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= МЕ Камерін
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= К Коукалова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Л Черванова
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= МЕ Камерін
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=
| RD3-team04= К Коукалова
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

Примітки

Посилання 
 http://itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100010017 

Тур WTA 2004
2004